Geografia:
Estats Units:
White Plains (Carolina del Nord)
White Plains (Geòrgia)
White Plains (Kentucky)
White Plains (Maryland)
White Plains (Nova York)
 Guerres i batalles:
Batalla de White Plains
 Música:
White Plains (banda)